Бе́ни-Суэ́йф () — мухафаза в Арабской Республике Египет. Административный центр — город Бени-Суэйф. Расположена в центре страны, к югу от мухафазы Эль-Файюм, к северу от мухафазы Эль-Минья и к западу от мухафазы Красное Море, мухафаза Эль-Гиза граничит с Бени-Суэйфом на западе и северо-востоке.

История 
В Древнем Египте нынешняя территория мухафазы входила в состав двадцатого нома. Во времена до административной реформы, когда Египет делился на 42 региона, мухафаза Бени-Суэйф занимала территорию двадцатого и двадцать четвёртого региона.

Административное деление 
Мухафаза состоит из 7 административных центров (районов), 7 городов и 39 сельских местных общин, к которым относятся 222 деревень. Центры и города мухафазы:

 Васта
 Бени-Суэйф
 Насер
 Ихнасия
 Биба
 Самсата
 Эль-Фашн

Достопримечательности 
Бени-Суэйф можно считать музеем под открытым небом. Здесь расположены такие памятники истории и культуры как пирамида Мейдум — одна из древнейших египетских пирамид, построенная в 2600 году до нашей эры. Строительство закончилось при фараоне Снофру — первом правителе из четвёртой династии. Памятники времён фараонов также имеются в деревнях Абу-Сир, Ихнасья, Дашаша, Эль-Хиба, Эль-Мадаль и др. В провинции также немало коптских святынь, монастырей и церквей.

Литература

Ссылки 
 Бени-Суэйф на сайте Государственной информационной службы Египта

Мухафазы Египта